Bernardine Eugénie Désirée Clary (Marsella, 8 de noviembre de 1777-Estocolmo, 17 de diciembre de 1860) fue reina consorte de Suecia y Noruega.

Biografía 

Fue hija de un rico comerciante de seda de Marsella, François Clary, y de su segunda esposa, Françoise Rose Somis. Su hermana, Julia, se casó en 1794 con José I Bonaparte, hermano mayor de Napoleón y rey de España. Désirée se comprometió oficialmente con Napoleón el 21 de abril de 1795. Sin embargo, tras el encuentro de Napoleón con Josefina de Beauharnais en París (el 15 de octubre de 1795) y por la presión de un amigo de Napoleón, Paul Barras, el primero rompió su proyecto de matrimonio con Désirée para desposar a Josefina.

Désirée llevó muy mal su ruptura, sentimiento que quedó claramente plasmado en una de sus citas más reconocidas:

Matrimonio 

El 17 de agosto de 1798, Désirée se casó con el general Bernadotte, en Sceaux, cerca de París. En la ausencia de Bernadotte, albergaba en su casa de París tertulias literarias y se convirtió en una dama muy popular.

Dos años después de que su marido fuera nombrado príncipe real de Suecia, ella viajó a Estocolmo, donde permaneció por dos años (1810-1811), pero regresó a París. Bernadotte subió definitivamente al trono en 1818 como Carlos XIV Juan, y Désirée se incorporó en 1823, desempeñando un modesto papel, como reina consorte, conocida como Désirée. A la muerte del rey el 8 de marzo de 1844, el hijo de ambos subió al trono de Suecia y Noruega como Óscar I.

La actual heredera al trono de Suecia lleva como cuarto nombre el de Désirée en honor a la primera de su dinastía.

La tercera hermana del actual rey, la princesa Désirée, también tiene dicho nombre en honor a ella.

Órdenes 

 1845: Dama de la Orden de Santa Isabel ().

Filmografía 
 Le Destin fabuleux de Désirée Clary (1942); dirigida por Sacha Guitry. Con Jean-Louis Barrault y René Fauchois.
 Desirée (1954); dirigida por Henry Koster y protagonizada por Marlon Brando, Jean Simmons y Merle Oberon.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Genmarenostrum
 The story of Désirée (en alemán)

Reinas consortes de Suecia del siglo XIX
Reinas consortes de Noruega con los Bernadotte
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Marsella
Fallecidos en Estocolmo
Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte